Машаков:
 Машаков, Александр Родионович
 Машаков, Садвакас Калиевич